Ajalon bezeichnet:

 Ajalon, Fluss in Israel, der auch Tel Aviv durchfließt
 Ajalon-Höhle, Höhle in Israel, in der neue Tierarten entdeckt wurden
 Ajalon-Gefängnis, Gefängnis in Israel

Ajalon oder Ayalon ist der Name folgender Personen:
 Ami Ajalon (* 1945), israelischer Politiker und Friedensaktivist
 Danny Ayalon (* 1955), israelischer Diplomat und Politiker
 David Ayalon (1914–1998), israelischer Historiker
 Jamika Ajalon, Sängerin und Texterin der französischen Dub-Band Zenzile, feministische Filmemacherin, Bildende Künstlerin und Poetin